Иван Рождественский:
 Рождественский, Иван Александрович (около 1840—1876) — российский писатель, переводчик и революционер.
 Рождественский, Иван Васильевич (1815—1882) — российский священник, настоятель Малой церкви Зимнего дворца, член Святейшего Синода
 Рождественский, Иван Викторович (1861—1890) — российский педагог и писатель.
 Рождественский, Иван Николаевич (1803—1894) — российский священник, председатель Общества любителей духовного просвещения.
 Рождественский, Иван Степанович, отец Иоанн (1872-1922), настоятель Крестовоздвиженской церкви в селе Палех, создал в своем храме своеобразный культурный и духовный центр. В 1922 году был приговорен к смертной казни Выездной сессией Верховного трибунала ВЦИК в Иваново-Вознесенске. Расстрелян.